Samber ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Samber (1654–1717), österreichischer Musiktheoretiker und Organist aus dem Erzstift Salzburg

Siehe auch:
 Sambre